Rampini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Rampini (1896–1995), italienischer Fußballspieler
 Carlo Rampini (1891–1968), italienischer Fußballspieler
 Enrico Rampini (um 1390–1450), italienischer Kardinal und Erzbischof von Mailand
 Giacomo Rampini (1680–1760), italienischer Komponist

Rampini steht für:

 Rampini (Unternehmen), italienischer Hersteller von Nutzfahrzeugen